skrypt (analiza transakcyjna)
 skrypt (informatyka)
 skrypt (psychologia)
 skrypt naukowy